De stad Milaan heeft vier luchthavens, namelijk:

Milaan Malpensa
Milaan Linate
Milaan Bergamo
Luchthaven Bresso